Oel ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Oel (1932–2004), deutsche Politikerin (CDU) und MdL
 Heribert Oel (1925–2006), deutscher Materialwissenschaftler

Oel oder OEL steht für

 Oel (Einheit), altes Volumenmaß in Bayern
 Oel (Wolfsegg), Ortsteil von Wolfsegg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Occupational Exposure Limit, englische Abkürzung für Arbeitsplatzgrenzwert
 OEL Manga, im englischen Sprachraum entstandener Manga (japanischer Comic)

Siehe auch:
 Öl
 ÖEL